Country Joe steht für:

 Country Joe McDonald (Joseph McDonald; * 1942), US-amerikanischer Musiker
 Country Joe (Album), Musikalbum von Country Joe McDonald (1974)

Siehe auch:
 Country Joe and the Fish, US-amerikanische Band